Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1952 i Helsingfors.

</div>

Källor

Se även
Olympiska sommarspelen 1952

1952
Olympiska sommarspelen 1952